Kuru – fiume del Sudan del Sud
 Kuru – antico regno indiano del periodo vedico
 Kuru – mitico re dell'omonimo regno
 Kuru – malattia del sistema nervoso
 Kuru – comune della Finlandia
 Kuru – dinosauro